Who Ride Wit Us, Vol. 5 est une compilation de Daz Dillinger, sortie le .

Liste des titres

Notes et références

Album de Daz Dillinger
Compilation musicale sortie en 2013